Jaspersen ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Jaspersen (1900–1994), deutsche Porträt- und Landschaftsmalerin
Karsten Jaspersen (1896–1968), deutscher Psychiater und Neurologe
 Malte Jaspersen (* 1955), deutscher Jurist, Autor und Hörfunkregisseur
 Thomas Jaspersen (* 1947), deutscher Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre